Неманское — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. До 2015 года входил в состав Алексеевского сельского поселения. В прошлом состояло из трёх отдельных поселений: 1) Траппёнен (с 1938 по 1945 Траппен); 2) Мёзен (с 1938 по 1945 Кляйнхартигсберг); 3) Бёттхерсхоф.

География 
Посёлок расположен на северо-востоке Калининградской области, на левом берегу реки Неман (по которой проходит граница между Россией и Литвой), в междуречье Немана и его левого притока Шешупе.

Население

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Надровия.

В 1938 году властями гитлеровской Германии название Траппёнен было изменено на более германизированный вариант Траппен в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики литовского происхождения. В 1945—1946 годах советские власти возвращали в употребление более литуанизированный вариант Траппёнен.

В 1946 году населённый пункт Траппёнен был переименован в посёлок Неманское.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района